Cinema e TV
 Shoot to Kill (1947), filme noir com Robert Kent
 Shoot to Kill (1960), filme britânico com Dermot Walsh
 Shoot to Kill (1988), filme com Sidney Poitier e Tom Berenger
 Shoot to Kill (1990), documentário sobre ações da polícia norte-irlandesa

Música
 T.O.S: Terminate on Sight, álbum de G-Unit

Outros usos
 Operação Kratos, política antiterrorismo britânica conhecida como shoot-to-kill

Desambiguações de artes